Объе́кт (от  — «предмет»):

 Объект — философская категория, выражающая нечто, на что направлена практическая или познавательная деятельность субъекта (наблюдателя). Это нечто может существовать как в реальной действительности, так и в вымышленном мире; а объектом может быть и сам субъект.

Наука и техника 
 Объект исследования — главное поле приложения сил учёных, работающих в некоторой сфере науки.

Математика 
 Математический объект — абстрактный объект, определяемый и изучаемый в математике или философии математики.
 Объект категории — термин, используемый для обозначения элементов произвольной категории, играющих роль множеств, групп, топологических пространств и тому подобного.

Естествознание 
 Космический объект — небесное тело или космический аппарат, находящиеся за пределами земной атмосферы в космическом пространстве.

Технологии 
 Объект в программировании — некоторая сущность в виртуальном пространстве, обладающая определённым состоянием и поведением, имеет заданные значения свойств (атрибутов) и операций над ними (методов).
 Объект управления — устройство или динамический процесс, управление поведением которого является целью создания системы автоматического управления.
 Технический объект — вещь, предмет искусственного (технического) происхождения.

Право 
 Объект налогообложения — реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога.
 Объект правонарушения — общественные отношения, закреплённые действующими нормативно-правовыми нормами, нарушаемые противоправным посягательством.
 Объект преступления — интересы, блага, общественные отношения, нарушаемые преступным посягательством.
 Объект собственности — предмет вещного права, имущество, в отношении которого осуществляются три вида собственности: владения, пользования и распоряжения.

Разное 
 Туристский объект — объект (предмет) показа для туристов, предмет туристского интереса, искусственного или естественного происхождения.

См. также